Richard Moore (1925-2009), regista e direttore della fotografia statunitense
 Richard L. Moore detto Richie (n. 1945), cestista statunitense